A 32 603-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút (országos közút) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén.

Nyomvonala 
Abban a delta kialakítású csomópontban az egyik átkötő út, ahol a 3226-os út Tiszasüly közigazgatási területének nyugati szélén beletorkollik a 3225-ös útba. A két négy számjegyű út ugyanis korábban nem találkozott egymással, így a delta leghosszabb, íves ágát a 3225-ös út képezte – amely itt a 25+400-as kilométerszelvénye közelében jár, és addigi északi irányát elhagyva épp itt kanyarodik kelet felé –, a két másik, egyenes vonalvezetésű deltaág pedig önálló útként számozódott.

A 32 603-as az az átkötő ág, amely a 3226-os végpontjától dél felé vezet; tulajdonképpen a 3225-ös út eddigi szakaszával egy egyenesben húzódva. Párja a 32 602-es út, amely a 3226-os út egyenes folytatásaként haladt, keleti irányba, amíg el nem érte a 3225-öst, utóbbi a találkozási ponttól ugyancsak keletnek halad tovább.

Mindkét egyenes átkötő ág hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint egyaránt 82-82 méter.

2019-ben még mindkét átkötő út szerepelt a KIRA nyilvántartásában; 2022-es állapot szerint úgy tűnik, hogy a 32 302-es útszámozást már megszüntették, s az a szakasz a 3226-os út része lett,

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 12.

Jegyzetek 

32603